«Конец миссис Чейни» () — американская комедийная драма режиссёра Ричарда Болеславского 1937 года. Ричард Болеславский скоропостижно скончался, не закончив работу над фильмом, поэтому ленту закончили (без указания в титрах) Дороти Арзнер и Джордж Фицморис.

Сюжет 

Два английских аристократа преследуют богатую американскую вдову, которая оказывается не совсем той, за кого себя выдаёт.

В ролях 
 Джоан Кроуфорд — Фей Чейни
 Уильям Пауэлл — Чарльз
 Роберт Монтгомери — Артур
 Фрэнк Морган — лорд Келтон
 Джесси Ральф — герцогиня
 Найджел Брюс — Вилли
 Коллин Клэр — Джоан
 Бенита Хьюм — Китти
 Ральф Форбс — кузен Джон
 Айлин Прингл — Мария
 Мелвилл Купер — Уильям Вилл
 Леонард Кэри — Амес
 Сара Хейден — Анна
 Ламсден Гейр — инспектор Уизерспун
 Уоллис Кларк — Джордж

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1937 года
Фильмы США 1937 года
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы-ремейки США
Экранизации пьес США
Фильмы Ричарда Болеславского
Фильмы Дороти Арзнер
Фильмы Джорджа Фицмориса
Фильмы MGM